Вайвай (Ouayeone, Uoiauai, Parukota, Uaieue, Uaiuai, Waiwai) — язык, на котором говорят  около 2230 (2006 г.) человек в Бразилии (деревни Пара и Рорайма), Гайане и Южном Суринаме. Относится к карибской языковой семье.

Вайвай имеет диалект катавиан, который был включён в список как отдельный язык [Вугелин, 1977].

Генетическая информация 
Язык вайвай относится к вайвайской группе гвианской ветви карибской языковой семьи.

Социолингвистическая информация 
Практически все носители являются двуязычными (владеют также английским, португальским или нидерландским).
В [Hawkins, 1998: 25] утверждается, что вайвай продолжает усваиваться детьми и многие молодые люди прекрасно на нём читают и пишут, а также, что число носителей увеличивается.

Типологическая характеристика

Тип выражения грамматических значений 
Вайвай является синтетическим языком.

[Hawkins, 1998: 28]
K-enw-o
1S.2O-see-TP
«I saw you.»

Но некоторые значения выражаются частицами, а также если субъект и объект не местоимения, то они тоже выражены отдельными словами, а не аффиксами при глаголе.

Xir̂ko w-een̂-a-sî
stars 1S-look-SF-INP
«I am looking at the stars.»

Ow marha w-Ø-een̂-a-sî
1PRO also 1S-3O-look-SF-INP
«I am looking at them.»

Характер границ между морфемами 
Преимущественно агглютинативный характер границ между морфемами. В зависимости от слоговой структуры может появляться или исчезать î, а также происходят некоторые другие чередования.

M-eras-wa?
2S-afraid-VSF.INGR.UNP
«Are you afraid?»

M-erah-tîm?
2S-afraid-VSF.INGR.TP
«Were you afraid (today)?»

Локус маркирования

В посессивной именной группе 
В посессивной именной группе маркирование вершинное как для местоимений, так и для полных именных групп.

Kari-tî mîkro Caan y-akno
strong-NOMZR 3PRO John GEN-brother
«John’s brother is strong.»

Oy-ok pen n̂-eska kamara
1POSR-animal pity 3S-bite.TP wildcat
«The wildcat bit my pet.»

В предикации 
В предикации также наблюдается вершинное маркирование.

Xapari yî-m-hoka-kî
dog 3-tie-CESS-2IMP
«Untie the dog (make him cease to be tied)!»

Тип ролевой кодировки в предикации 
В вайвае трёхчастная модель ролевой кодировки, что видно из согласовательных префиксов следующих примеров:

Kî-wînîk-ya-sî
1S-sleep-SF-INP
«I am going to sleep.»

W-Ø-ahsî-ya-sî
1S-3O-hold-SF-INP
«I am holding it.»

Oy-Ø-enw-o okwe
1O-3S-see-TP alas
«He saw me, alas.»

Базовый порядок слов 
Нормальная позиция объекта — перед глаголом, позиция подлежащего не фиксирована [Hawkins, 1998: 27].

Oy-ok pen n̂-eska kamara
1POSR-animal pity 3S-bite.TP widcat
«The wildcat bit my pet.»

Kanawa y-anka-xi kî-wc-e-sî
canoe GEN-spread.open-PM 1S-go-SF-INP
«I will go to spread open the canoe.»

Интересные факты 
 В языке вайвай существуют частицы, выражающие отношение говорящего к ситуации. В приведённых выше примерах можно увидеть частицы со значениями «жаль» (pen) и «увы» (okwe). В нижеследующем примере можно наблюдать частицу со значением «ай» (oko).

K-et-ama oko yawaka ke
1S-DETRANS-slash.TP PAIN axe by.means.of
«I slashed myself, ouch, with an axe.»

 Также представляет интерес наличие суффикса цессатива, образующего от глаголов (преимущественно переходных [Hawkins, 1998: 116—117]) со значением X глаголы со значением «перестать X»:

K-ex-ponk-e-sî tak okwe
1S-be-CESS-SF-INP CHANGE alas
«I will die (cease to exist), alas.»

Список сокращений 
TP — temporal case
S — subject
O -object
SF — stem formative
INP — involved mode of non-past tense
PRO — pronoun
VSF — verbal stem formative
INGR — ingressive
UNP — uninvolved mode of non-past tense
NOMZR — nominalizer
GEN — genitive case marker
POSR — possessor
pity — pity for person or animal
CESS — cessative
IMP — static imperative
alas — alas
DETRANS — detransitivizer
PAIN — interjection of pain
CHANGE — change
1, 2, 3 — показатели лица
PM — purpose of motion

Литература 
Hawkins, Robert E. Wai Wai // Desmond E. Derbyshire, Geoffrey K. Pullum (eds.). Handbook of Amazonian languages, Vol. 4. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998.

Примечания 

Языки Бразилии
Карибские языки